Catarina de Meclemburgo (; 1487 — Torgau, 6 de junho de 1561) foi Duquesa Consorte da Saxônia, Marquesa da Mísnia e Senhora de Freiberga, pelo seu casamento com Henrique IV, Duque da Saxônia.

Família 
Catarina foi a quarta filha, e sexta criança nascida do duque Magno II, Duque de Meclemburgo e de Sofia da Pomerânia. Seus avós paternos eram Henrique IV de Meclemburgo e Doroteia de Brandemburgo, e seus avós maternos eram o duque Érico II, Duque da Pomerânia e Sofia da Pomerânia-Slupsk.

Ela teve seis irmãos, que eram: 
 Henrique V de Meclemburgo, casado três vezes; 
 Doroteia, freira e Abadessa em Ribnitz; 
 Sofia de Meclemburgo, Duquesa da Saxônia como esposa de João, Eleitor da Saxónia; 
 Érico II de Meclemburgo, que não se casou; 
 Ana de Meclemburgo-Schwerin, Landegravina Consorte de Hesse, casou-se com Guilherme II de Hesse;
 Alberto, o Belo, marido de Ana de Brademburgo.

Biografia 
Em 6 de julho de 1512, com cerca de 25 anos, Catarina casou-se com Henrique, o futuro duque da Saxônia, de 39 anos, em Freiberga. Ele era filho de Alberto III, Duque da Saxónia e da princesa Sidônia de Poděbrady.

Catarina simpatizava com os ensinamentos de Martinho Lutero. Já o seu marido suprimiu a Reforma Protestante até 1536, pois temia o seu irmão, o duque Jorge.

Quando Henrique tornou-se duque em 1539, o casal mudou-se para Dresden, trazendo a Reforma consigo, assim como foi feito em Freiberga.

Henrique morreu em 18 de agosto de 1541, aos 68 anos de idade. 

Ela vivia no Castelo de Wolkenstein. Em 1560, a duquesa publicou um livro de etiqueta para senhoras.

A duquesa faleceu quase 20 anos depois do marido, em 6 de junho de 1561, na cidade de Torgau, e foi sepultada em Freiberga.

Descendência 
O casal teve seis filhos:
 Sibila da Saxônia (2 de maio de 1515 - 18 de julho de 1592), duquesa de Saxe-Lauemburgo como esposa de Francisco I de Saxe-Lauemburgo. Teve descendência;
 Emília da Saxônia (27 de julho de 1516 - 9 de abril de 1591), Margravina de Brandemburgo-Ansbach como esposa de Jorge de Brandemburgo-Ansbach. Teve descendência;
 Sidônia da Saxônia (8 de março de 1518 - 4 de janeiro de 1575), duquesa de Brunsvique-Luneburgo como esposa de Érico II de Brunsvique-Luneburgo. Sem descendência;
 Maurício da Saxônia (21 de março de 1521 - 11 de julho de 1553), eleitor da Saxônia. Foi casado com Inês de Hesse, com quem teve dois filhos;
 Severino da Saxônia (28 de agosto de 1522 - 10 de outubro de 1533);
 Augusto I, Eleitor da Saxónia (31 de julho de 1526 - 11 de fevereiro de 1586), sucessor do irmão. Sua primeira esposa foi a princesa Ana da Dinamarca, com quem teve quinze filhos. Depois foi marido de Inês Edviges de Anhalt, mas não teve mais filhos.

Ascendência 

Duquesas da Saxônia
Marquesas de Meissen
Alemães do século XV
Alemães do século XVI
Mulheres do século XV
Mulheres do século XVI
Mulheres da Alemanha medieval
Luteranos da Alemanha
Escritores do século XVI
Escritores da Alemanha
Casa de Meclemburgo-Schwerin
Casa de Wettin